Akbulak (Kulp), dorp in het Turkse district Kulp
Akbulak (Kazakhstan), westelijke voorstad van Almaty in de Almaty provincie in het zuidoosten van Kazachstan